Die Italienische Fußballmeisterschaft 1923/24 war die 23. italienische Fußballmeisterschaft, die von der Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ausgetragen wurde. Italienischer Meister 1923/24 wurde der CFC Genua. Zunächst fand eine Aufteilung in Lega Nord (der Norden Italiens) und Lega Sud (der Süden des Landes) statt, es wurde für Lega Nord und Lega Sud jeweils ein Sieger ermittelt, die in einem nationalen Endspiel den italienischen Meister 1923/24 ausspielten.

Meisterschaft

Lega Nord

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Finale 

|}

Damit war der CFC Genua als Sieger der Lega Nord für das nationale Finale um die italienische Meisterschaft 1923/24 qualifiziert.

Lega Sud

Latium 

|}

Marken 
AC Anconitana erreichte kampflos die Finalrunde der Lega Sud.

Kampanien 

|}

Apulien 

|}

Sizilien 

|}

Halbfinale

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Finale 

|}

Damit komplettierte der FC Savoia als Sieger der Lega Sud das Endspiel um die nationale Meisterschaft 1923/24 und traf dort auf den CFC Genua.

Finale 

|}

Damit gewann der CFC Genua die italienische Fußballmeisterschaft 1923/24. Dies war der neunte und bis heute letzte Meistertitel für den CFC.

Meistermannschaft 
 Giovanni De Prà
 Daniele Moruzzi
 Renzo De Vecchi
 Ottavio Barbieri
 Luigi Burlando
 Ettore Leale
 Ettore Neri
 Enrico Sardi I
 Edoardo Catto
 Aristodemo Santamaria I
 Augusto Bergamino I
 Trainer: William Garbutt

Quellen 
 Almanacco Illustrato del Calcio Edizione 2005

Fußballsaison 1923/24